Satz von Carathéodory steht für:
 Fortsetzungssatz von Carathéodory (Funktionentheorie)
 Interpolationssatz von Carathéodory und Féjer (Analysis)
 Maßerweiterungssatz von Carathéodory (Maßtheorie)
 Satz von Carathéodory in der Konvexgeometrie (Konvexgeometrie)
 Satz von Carathéodory-Landau (Funktionentheorie)
 Satz von Vitali-Carathéodory (Maßtheorie)
 Ungleichung von Carathéodory (Funktionentheorie)